Doktryna szoku – książka napisana przez kanadyjską dziennikarkę Naomi Klein w 2007 roku
 Doktryna szoku – brytyjski film dokumentalny z 2009 roku w reżyserii Michaela Winterbottoma na podstawie książki Naomi Klein

Zobacz też 
 Terapia szokowa